Кабалін — російське прізвище. Відомі носії:

 Кабалін Іван Андрійович (1923–1982) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).
 Кабалін Микола Петрович (1920–1991) — Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища